Коммунисти́ческая па́ртия — Оппози́ция, КПО ( или KPD-Opposition, KPD (Opposition); KPD-O, KPDO, KPO) — левая политическая организация в Германии, действовавшая в 1929—1939 годах. Поддерживала Правую оппозицию в ВКП(б). Входила в Международную коммунистическую оппозицию.

Создание КПО: 1929 
Будущая КПО представляла собой Правую оппозицию в компартии Германии. Лидерами «правых» в КПГ являлись Генрих Брандлер и Август Тальгеймер, возглавлявшие партию в 1921—1923 годах. Левой частю КПГ Брандлер и Тальгеймер подверглись критике за провал революционного выступления в ноябре 1923 года. В 1925 году их сторонники начинают издавать журнал «Против течения» (). В 1928 году они поддержали оппозицию в ВКП(б) во главе с Бухариным, Рыковым и Томским.

В 1929 году Брандлер, Тальгеймер, Пауль Фрёлих, Якоб Вальхер, Альфред Шмидт и другие лидеры правых были исключены из КПГ. После исключения они создают организацию, названную «Коммунистическая партия — Оппозиция». В КПО засчитывалось в тот момент около 1000 членов. Однако в последующие годы КПО, также как и Левая оппозиция КПГ, не смогла найти серьёзную поддержку как среди членов и сторонников сталинистской компартии, так и вне её. КПО выставляла своих кандидатов на выборах только на местном уровне в Тюрингии в декабре 1929 года, получив только 12 тысяч голосов; на остальных выборах она поддерживала кандидатов от КПГ.

КПО активно участвовала в профсоюзном движении. Это отличало её от КПГ, начавшей с 1929 года проводить ультралевую политику т. н. «третьего периода» и создавать независимые от социал-демократических «красные» профсоюзы. Кроме того, отказ от сотрудничества КПГ с социал-демократами в рамках единого фронта, сделал эту тактику важным пропагандистским элементом в деятельности КПО. Рассматривая перспективу прихода к власти фашистов, сторонники Брандлера активно проводят агитацию в поддержку единого фронта. Это не приносит им ощутимого усиления их влияния. Однако в самой СДПГ происходит усиление левых тенденций, что выражается в отколе от неё группы, создавшей в 1931 году Социалистическую рабочую партию Германии (СРПГ).

После образования СРПГ часть КПО считает необходимым объединиться с новой организацией. В результате внутренней дискуссии сторонники объединения с СРПГ составляют меньшинство во главе с Паулем Фрёлихом и Якобом Вальхером. Большинство организации поддерживает Брандлера и Тальгеймера. Фрёлих и Вальхер отказываются признать решения, принятые на четвёртой конференции КПО в январе 1932 года. В итоге, они исключается из КПО и присоединяются к СРПГ.

Приход нацистов к власти: 1933 
В 1933 году КПО уходит в подполье во избежание преследований. В апреле 1934 года часть организация проводит конференцию в Дании. В 1935 году конференции проходят в нескольких городах Германии, включая Веймар и Йену. К середине 1930-х годов национальная организация КПО в Германии перестает функционировать. Деятельность организации с этого времени осуществляется только за границей, в эмиграции, и в Саарской области, которая находится под контролем французской администрации. В 1935 году в Сааре проходит референдум об воссоединении с Германией. КПО тогда призывало голосовать за создание на территории области советской республики () и против объединения с нацистской Германией. Это отличало её позицию от позиции КПГ, выступавшей за продолжение контроля над областью со стороны Франции.

В изгнании руководство КПО находилось в Париже. Там же продолжал издаваться журнал «Gegen den Strom». По многим пунктам организация поддерживает линию Коминтерна и Сталина. Однако ситуация меняется после начала гражданской войны в Испании и политических репрессий. Ряд активистов КПО отправляется в Испанию и воюет в составе интернациональных бригад. Многие из них подвергаются репрессиям и разделяют судьбу активистов ПОУМ.

В это же время в КПО появляется тенденция, выступающая против какой-либо поддержки сталинизма. В 1939 году несколько основателей покидают КПО и создают Международную марксистскую группу (). После поражения Франции в 1940 году руководство КПО вновь эмигрирует, и организация фактически перестает действовать.

Некоторые члены организации еврейского происхождения эмигрирует в 1930-е годы в Палестину. Там они начинают взаимодействовать с различными ультралевыми политическими организациями. Итогом становится создание в конце 1930-х годов Революционной коммунистической лиги, установившей связи с Четвертым интернационалом.

Окончание войны 
Ведущие деятели КПО, Брандлер и Тальгеймер, во время войны находились на Кубе. Судьба их по окончании войны различна. Тальгеймер скончался на Кубе в сентябре 1948 года. Брандлер вернулся в Германию и в Гамбурге руководил небольшой организацией под названием Группа рабочей политики (), идеологически являвшейся преемницей КПО.

Ссылки 
 Архив работ А. Тальгеймера 
 Сайт Групп рабочей политики 

Политические партии Веймарской республики
Организации Международной коммунистической оппозиции
Лондонское бюро
Исчезли в 1940 году
Коммунистические партии Германии
Бывшие политические партии Германии